Carnegiea gigantea ist die einzige Pflanzenart der monotypischen Gattung Carnegiea in der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae). Der botanische Name ehrt den US-amerikanischen Industriellen und Philanthropen Andrew Carnegie. Das Artepitheton gigantea verweist auf die große Wuchshöhe der Art. Trivialnamen sind Saguaro beziehungsweise Sahuaro. Die Deutsche Kakteen-Gesellschaft sowie die Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde und die Schweizerische Kakteen-Gesellschaft wählten Carnegiea gigantea zum „Kaktus des Jahres 2017“.

Beschreibung 
Die Pflanzen sind sehr große, säulenförmige Stammsukkulenten mit einem sehr flachen Wurzelsystem und wenigen, erst in hohem Alter gebildeten Zweigen. Die Hauptsprosse werden etwa 12 bis 15 m (teilweise auch bis zu 20 m) groß und 30 bis 70 cm dick. Die in mehreren Metern Höhe stehenden Zweige sind aufrecht gehalten. Die auf den zwölf bis 24 gerundeten Rippen stehenden, braunen Areolen haben untereinander einen Abstand von etwa 2 bis 2,5 cm. Den Areolen entspringen zwölf und mehr, 1 bis 2 cm lange, strahlenförmig angeordnete Randdornen und drei bis sechs kräftige, bis 7 cm lange Mitteldornen. In der Höhe der Pflanze werden die grauen Dornen kürzer und feiner.

Die von den scheitelnahen Areolen gebildeten Blüten sind 8 bis 12 cm lang und öffnen sich bis zu einem Durchmesser von 12 cm. Ihre Blütenhüllblätter sind weiß bis cremefarben. Die nach Befruchtung gebildeten Früchte sind 6 bis 9 cm lang, außen schwach befilzt und tragen auf den Areolen manchmal ein bis drei dünne Dornen. Bei Reife werden die Früchte innen und außen rot und klappen von der Spitze her auf. Die sehr vielen (bis 4000), etwa 2 mm großen Samen sind schwarz.

Verbreitung 
Carnegiea gigantea ist in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Arizona sowie im  Süden des Bundesstaates Kalifornien westlich des Colorado River und im mexikanischen Bundesstaat Sonora in der Sonora-Wüste in Höhenlagen von 180 bis 1350 Metern verbreitet.

Besonders große Bestände stehen im Hochland Arizonas und nahe Tucson sowie im Saguaro-Nationalpark.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Gattung Carnegiea wird innerhalb der Familie der Kakteengewächse in die Tribus Pachycereeae eingeordnet. Molekulargenetische Untersuchungen zeigten, dass die Gattung Carnegiea eng mit der Gattung Pachycereus verwandt ist:

Innere Systematik 
George Engelmann schlug 1848 den provisorischen Namen Cereus giganteus vor. Die Erstbeschreibung folgte vier Jahre später. Nathaniel Lord Britton und Joseph Nelson Rose stellten die Art in die neue Gattung Carnegiea.      

Ein taxonomisches Synonym der Gattung ist Rooksbya  Synonyme der Art sind Pilocereus giganteus  (1886) und Pilocereus engelmannii  (1862).

Ökologie 
Die Blütezeit an den Standorten der Pflanzen ist Mai bis Juni, kurz vor Beginn der Regenzeit. Die Blüten öffnen sich etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang und bleiben dann bis zum Mittag des nächsten Tages geöffnet. Die Bestäuber  sind neben einigen Insekten die Blütenfledermaus Leptonycteris curasoae und Vögel wie die Taube Zenaida asiatica, die Kolibris Calypte costae, Archilochus alexandri und Cynanthus latirostris, die Trupiale Icterus cucullatus und Icterus parisorum, die Spechte Melanerpes uropygialis und Colaptes chrysoides, die Beutelmeise Auriparus flaviceps und der Karmingimpel Carpodacus mexicanus.

Die schon als Bestäuber erwähnten  Spechte bauen in einigen Metern Höhe ihre Bruthöhlen in die Stämme. Die großen Kakteen dienen auch Greifvögeln wie Falken als Ansitze zur Jagd und in Ermangelung von Bäumen als einzige Gelegenheit, geschützte Horste zu bauen.

Das Verbreitungsgebiet von Carnegiea gigantea ist einerseits von zu großer Trockenheit, andererseits von Frost begrenzt, wie er in höheren Lagen der Sonora-Wüste vorkommt, von den Pflanzen aber nur in geringem Maße und nur kurzfristig vertragen wird. Weitere Gefahren drohen den Pflanzen von Buschbränden und Blitzschlägen. Ihre dicht unter der Erdoberfläche verlaufenden Wurzeln, mit denen sie auch kleinste Niederschlagsmengen schnell aufnehmen können, machen sie anfällig für Windbruch.

Das Durchschnittsalter der Carnegiea gigantea an den natürlichen Standorten beträgt etwa 85 Jahre, wobei einzelne Exemplare über 200 Jahre alt werden können. Die gefährlichste Zeit der Pflanzen ist ihre Jugend, in der sie extrem langsam wachsen und von Amerikanischen Buschratten (Neotoma), Dickhornschafen (Ovis canadensis) und Eselhasen (Lepus californicus) an- und weggefressen werden.
Zehnjährige Pflanzen werden in der Natur nur etwa 4 cm (in Kultur bis 10 cm) groß. Die höchste Wuchsgeschwindigkeit von 10 bis 15 cm pro Jahr erreichen erst bereits 2 bis 8 m hohe Pflanzen, danach nehmen die jährlichen Zuwachsraten wieder ab. Mit einer von Taly Dawn Drezner ermittelten Formel ist das Alter von Pflanzen bestimmter Größe und bestimmter Standorte recht genau ermittelbar. Demnach sind beispielsweise im Osten des Saguaro-Nationalparks wachsende, 16 m große Pflanzen etwa 220 Jahre alt. Blühfähig wird Carnegiea gigantea mit etwa 40 Jahren und 2,5 m Höhe, die ersten Zweige erscheinen im Alter von etwa 65 Jahren in etwa 6 m Höhe.

In der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN wird die Art als „“, d. h. als nicht gefährdet geführt.

Nachweise

Literatur 
 George Engelmann: Further Notes on Ceretus giganteus of Southeastern California, with a short account of another allied species of Sonora. In: American Journal of Science and Arts. 2. Folge, Band 17, 1854, S. 231–235, (online).
 Warren F. Stenbergh, Charles H. Lowe: Ecology of the Saguaro III: Growth and Demography. Scientific Monograph Series 7, US Department of the Interior, National Park Service, Washington (D.C.) 1983.
 Steven Phillips, Patricia Wentworth Comus: A Natural History of the Sonoran Desert. Arizona-Sonora Desert Museum Press, Tucson (AZ) 2000.

Einzelnachweise

Weiterführende Literatur 
 Nathan B. English, David L. Dettman, David G. Williams: A 26-year stable isotope record of humidity and El Niño-enhanced precipitation in the spines of saguaro cactus, Carnegiea gigantea. In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Band 293, Nummer 1–2, 2010, S. 108–119 (doi:10.1016/j.palaeo.2010.05.005).
 Taly Dawn Drezner: Branch direction in Carnegiea gigantea (Cactaceae): Regional patterns and the effect of nurse plants. In: Journal of Vegetation Science. Band 14, Nummer 6, 2003, S. 907–910 ().
 Taly Dawn Drezner: Saguaro (Carnegiea gigantea, Cactaceae) growth rate over its American range and the link to summer precipitation. In: The Southwestern Naturalist. Band 50, Nummer 1, 2005, S. 65–68 ().
 Taly Dawn Drezner: Regeneration of Carnegiea gigantea(Cactaceae) since 1850 in three populations in the northern Sonoran Desert. In: Acta Oecologica. Band 29, 2006, S. 178–186 (doi:10.1016/j.actao.2005.09.005).
 Taly Dawn Drezner: The regeneration of a protected Sonoran Desert cactus since 1800 A.D. over 50,000 km² of its Range. In: Plant Ecology. Band 183, Nummer 1, 2006, S. 171–176 (doi:10.1007/s 11258-005-9015-1).
 Taly Dawn Drezner: Saguaro (Carnegiea gigantea) densities and reproduction over the northern Sonoran Desert. In: Physical Geography. Band 27, Nummer 6, 2006, S. 505–518 (doi:10.2747/0272-3646.27.6.505).
 Taly Dawn Drezner: Variation in age and height of onset of reproduction in the saguaro cactus (Carnegiea gigantea) in the Sonoran Desert.  In: Plant Ecology. Band 194, Nummer 2, 2008, S. 223–229, DOI:10.1007/s11258-007-9286-9.
 Taly Dawn Drezner, Robert C. Balling, Jr.: Climatic controls of saguaro (Carnegiea gigantea) regeneration: a potential link with El Niño. In: Physical Geography. Band 23, Nummer 6, 2002, S. 465–475 (doi:10.2747/0272-3646.23.6.465).
 Taly Dawn Drezner, Robert C. Balling Jr.: Regeneration cycles of the keystone species Carnegiea gigantea are linked to worldwide volcanism. In: Journal of Vegetation Science. Band 19, Nummer 5, 2008, S. 587–596 (doi:10.3170/2008-8-18430).
 Bill Thornton: The Crested Saguaro. In: Cactus and Succulent Journal. Band 79, Nummer 4, 2007, S. 152–158 ().
 Bill Thornton: How Many Saguaros. In: Cactus and Succulent Journal. Band 80, Nummer 4, 2008, S. 160–169 ().

Weblinks 

 Die Art bei Wildflowers of Tucson
 Literatur zu Carnegiea gigantea in den Kew Bibliographic Databases (englisch)

Carnegiea (Kakteen)
Gigantea
Andrew Carnegie als Namensgeber